Neureuther oder Neureuter ist der Familienname folgender Personen:
 Ameli Neureuther (* 1981), deutsche Modestylistin
 Carl Neureuther (1838–1921), bayerischer Generalmajor
 
 Erich Neureuther (1932–2020), deutscher Filmregisseur, Schauspieler, Drehbuchautor und Hörspielsprecher
 Eugen Napoleon Neureuther (1806–1882), deutscher Maler
 Felix Neureuther (* 1984), deutscher Skirennläufer
 Gottfried von Neureuther (1811–1887), deutscher Architekt
 Günther Neureuther (* 1955), deutscher Judoka
 Hans Neureuter (1901–1953), von 1945 bis 1946 Regierungspräsident für das Saargebiet
 Jakob Neureuter (1830–1908), katholischer Geistlicher, Dorfpfarrer des saarländischen Dorfes Marpingen während der Marienerscheinungen 1876/1877
 Katja Neureuther, deutsche Schauspielerin, Regieassistentin und Regisseurin
 Ludwig Neureuther (1774–1832), deutscher Maler, Lithograph und Radierer
 Ludwig Neureuter (1796–1871), deutscher Maler, Vergolder und Hersteller von Bilderuhren
 Miriam Neureuther (* 1990), deutsche Biathletin und Skilangläuferin

Siehe auch:
 Neureiter
 Reuther
 Reuter
 Reutter